Houba Banana est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem, Xavier Fauche et Éric Adam. L'ouvrage est publié en 1997.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Rémi et Collin, journalistes de TV Net
 Le maître nageur
 M. Shark, criminel international
 Papouk, Esquimau
 Le directeur de TV Net

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilamie
 Les trois enfants Marsupilamis
 Cavernabrole, perroquet gris du Gabon
 Requins

Histoire « Happy Birthday, Douglas ! »

Humains 
 Rémi et Collin
 Le directeur de TV Net
 L'ambassadeur
 Douglas, fils de l'ambassadeur
 Lord et Lady Greystoke
 La baronne de Saint-Dailly
 Sécurité 1, Sécurité 2, Sécurité 4, Commandement
 Tintin  et Astérix 
 Donald Duck 
 Spirou , un schtroumpf , Minnie Mouse  et Spider-Man

Animaux 
 Marsupilami

Références

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1997
Album Marsu Productions